Margaret Smith Court ha battuto in finale Lesley Turner 6–3, 6–2.

Teste di serie
 Margaret Court (Campionessa)
 Lesley Turner (finalista)
 Jan Lehane (semifinali)
 Robyn Ebbern (semifinali)
 Judy Tegart Dalton (quarti di finale)
 Madonna Schacht (quarti di finale)
 Jill Blackman (quarti di finale)
 Rita Lauder (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
  

Australian Championships 1964